Аграф — вид застібки на одягу
 Аграф — замковий камінь або його імітація над вікнами, дверима або нішами у західноєвропейській архітектурі
 Аграф — металева скріпа у вигляді ластівчина хвоста з П-подібним загином для з'єднання кам'яних блоків.
 Аграф — стилізований рослинний мотив біля межі партеру в парку, який має вигляд розетки з листів або гілок, що розходяться вигнутими лініями з однієї крапки.
 Агрáф — у старовинних книжкових оправах — застібка у вигляді узорчастого крючка чи пряжки.
 Агрáф —  елемент кріплення навісного вентильованого фасаду; розрізняють верхній, нижній, кутовий аграф, тощо. Від аграфу походить і назва аграфний профіль,— як правило, горизонтальний профіль, жорстко закріплений на несучий профіль, на який через кляймери кріпляться вертикальні зовнішні пластини НВФ. Аграфи містять гвинти, за допомогою яких регулюють положення зовнішніх пластин  .

Див. також 
 Аграфа (значення)

Примітки

Посилання 
 Аграф  // ВУЕ